Kodos – personaggio della serie animata I Simpson
Kodos – personaggio di Star Trek
Kodos – personaggio dei fumetti di Sonic